Побег из Собибора — события 14 октября 1943 года, когда из нацистского лагеря смерти Собибор бежало несколько сотен узников. Об этом была написана книга и снят фильм.
 Побег из Собибора (книга)
 Побег из Собибора (фильм)

См. также 

 Собибор (фильм)